La Pallavolo Gubbio è una società pallavolistica italiana, con sede a Gubbio: milita nei campionati di serie C femminile e Serie D maschile.

La squadra femminile della società vanta un recente passato in Serie A2, seconda serie del campionato italiano.

Collegamenti esterni 
 

Società italiane maschili di pallavolo
Società italiane femminili di pallavolo